Júlio foi o cognome de vários papas católicos: 

035  São Júlio I ~ (337?-352?) 
223  Papa Júlio II ~ (1503-1513) O.F.M.
228  Papa Júlio III ~ (1550-1555)
Desambiguações de papas